Die EFL League Two 2020/21 war die 17. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse nach der Premier League, der EFL Championship sowie der EFL League One. Gleichzeitig war sie die 29. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die drei bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz.

Die Eröffnung fand am 12. September 2020 statt, am 8. Mai 2021 wurden die letzten Partien der regulären Saison absolviert, im Anschluss daran fanden die Aufstiegs-Play-offs statt.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 24 Teams am Spielbetrieb der vierten englischen Liga teil, darunter 19 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der National League 2019/20 kamen der AFC Barrow und Harrogate Town dazu. Die drei Absteiger aus der EFL League One 2019/20 komplettierten das Teilnehmerfeld: Southend United, die Tranmere Rovers und die Bolton Wanderers. Nicht mehr vertreten waren Swindon Town, Crewe Alexandra, Plymouth Argyle und Northampton Town als Aufsteiger in die EFL League One 2020/21 sowie Macclesfield Town als Absteiger in die National League 2020/21.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die League One auf. Die Hinspiele wurden am 18. und 20., die Rückspiele am 23. Mai 2021 absolviert. Das Finale war hingegen auf den 31. Mai terminiert.

1 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21
2020 21